Sound of White Noise е шести студиен албум на траш метъл групата Anthrax. Издаден е на 25 май 1993 г. от Elektra Records.

Обща информация 
Това е първи албум с вокалиста Джон Буш, който заменя Джоуи Беладона през 1992 г., и последен с китариста Дан Спиц. Албумът бележи промяна в звука на групата, повлиян сериозно от гръндж вълната по това време. Продуцент е Дейв Джердън, който работи с гръндж групите Alice in Chains и Jane's Addiction. Групата залага на по-мелодични песни и зарязва хумора от предните албуми.

„Sound of White Noise“ дебютира на 7-о място в Billboard 200, което е най-високата позиция за групата. Сертифициран е като златен от RIAA.

Състав 
 Джон Буш – вокали
 Скот Ян – китара
 Дан Спиц – китара
 Франк Бело – бас
 Чарли Бенанте – барабани

Песни

Позиции в класациите

Източници 

Албуми на Антракс
Музикални албуми от 1993 година